Europacupen i fotboll 1962/1963 vanns av AC Milan, Italien som i finalmatchen besegrade Benfica, Portugal med 2–1 i London den 22 maj 1963. Benfica spelade därmed sin tredje raka finalmatch i turneringen.

Kvalspel

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1962/1963 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1962/1963
Fotbollssäsongen 1962/1963
1962 i Europa
1963 i Europa